Dieser Artikel listet alle Torschützinnen der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2009 in Finnland auf. 50 Spielerinnen erzielten 74 Tore. Dazu kommt ein Eigentor. Beste Torschützin des Turniers war Inka Grings mit sechs Toren. Vier Spielerinnen erzielten drei Tore, gefolgt von elf Spielerinnen mit je zwei Treffern.

Weblinks 
 Torschützenliste der UEFA

Torschützenliste